Wangbin bezeichnet:

 Wangbin (Hunnan) (王滨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hunnan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wangbin (Shenbei) (望滨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenbei in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wangbin (Yutou) (旺滨村), Dorf in der Gemeinde Yutou in der chinesischen Provinz Fujian